ZGZ steht für:
 Kreis Forst, Kfz-Unterscheidungszeichen der DDR für ausländische Staatsbürger
 Zelluläres Gemischtfaserzement, eine Form von zahnmedizinischem Wurzelzement

Abkürzung